Тантави (), ат-Тантави () — нисба, часть арабского имени, указывающая на происхождение из египетского города Танта. Ныне — фамилия.

Персоналии
 Мухаммед Айяд Тантави (1801—1861) — египетский филолог XIX века, работавший в Каире и Санкт-Петербурге.
 Мухаммад Саид Тантави (1928—2010) — египетский богослов, верховный муфтий страны (1986—1996), шейх «Аль-Азхара».
 Мухаммед Хусейн Тантави (1935—2021) — египетский военный деятель, министр обороны и военной промышленности (1991—2012).
  (1870-1940) — египетский мусульманский богослов, толкователь Корана.
  (1909—1999) — сирийский мусульманский правовед, судья, писатель.
  (род. 1959) — египетский волейболист.
  (род. 1979) — египетский журналист.
  (род, 1980) — египетский тяжелоатлет.

Нисбы